Ceceda puede referirse a:
 Ceceda (Lugo), aldea española de la parroquia de Doade, municipio de Sober, provincia de Lugo, Galicia.
 Ceceda (México), aldea mexicana del municipio de Tlahualilo.
 Ceceda (Nava), parroquia y lugar español del municipio de Nava, Asturias
 Ceceda (Tineo), aldea española de la parroquia de Collada, municipio de Tineo, Asturias.